Heinrich Fischer peut désigner :
 Heinrich Fischer (1817-1886), minéralogiste et zoologue allemand ;
 Heinrich Fischer (1950-), rameur suisse.